

Automobili 
 Accles-Turrell – automobile storica inglese costruita tra il 1899 e il 1901 a Perry Bar e dal 1901 al 1902 ad Ashton-under-Lyne

Geografia 
 Turrell –  città della Contea di Crittenden nell'Arkansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 James Turrell – artista statunitense, Premio Wolf per le arti 1998